Amerikai Egyesült Államok
 Barstow (Illinois)
 Barstow (Fresno megye, Kalifornia)
 Barstow (San Bernardino megye, Kalifornia)
 Barstow (Maryland)
 Barstow (Texas)
 Barstow (Washington)

 Kanada
 Barstow (Kanada)

Nevek
 Barstow (vezetéknév)